Фушекур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Фушекур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези